Les élections municipales québécoises de 2001 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Montérégie

Bedford (municipalité de canton)

Béthanie

Bolton-Ouest

Brome

Candiac

Contrecœur

Coteau-du-Lac

Delson

East Farnham

Elgin

Frelighsburg

Granby (canton)

Granby (ville)

Havelock

Hemmingford (municipalité de canton)

Hemmingford (municipalité de village)

Howick

Hudson

L'Île-Cadieux

L'Île-Perrot

La Présentation

Lacolle

Les Coteaux

Longueuil

Massueville

McMasterville

Mercier

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Notre-Dame-de-Stanbridge

Noyan

Otterburn Park

Pointe-des-Cascades

Pointe-Fortune

Saint-Aimé

Saint-Alphonse

Saint-Amable

Saint-Antoine-sur-Richelieu

Saint-Barnabé-Sud

Saint-Basile-le-Grand

Saint-Bernard-de-Lacolle

Saint-Clet

Saint-Constant

Saint-Cyprien-de-Napierville

Saint-Damase

Saint-David

Saint-Denis-sur-Richelieu

Saint-Édouard

Saint-Étienne-de-Beauharnois

Saint-Georges-de-Clarenceville

Saint-Jacques-le-Mineur

Saint-Jean-Baptiste

Saint-Jude

Saint-Louis-de-Gonzague

Saint-Marc-sur-Richelieu

Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Mathias-sur-Richelieu

Saint-Mathieu-de-Belœil

Saint-Michel

Saint-Nazaire-d'Acton

Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix

Saint-Pie (paroisse)

Saint-Pie (ville)

Saint-Pierre-Véronne-à-Pike-River

Saint-Robert

Saint-Simon

Saint-Urbain-Premier

Saint-Valentin

Saint-Valérien-de-Milton

Sainte-Brigide-d'Iberville

Sainte-Cécile-de-Milton

Sainte-Christine

Sainte-Hélène-de-Bagot

Sainte-Madeleine

Sainte-Marie-Madeleine

Sainte-Sabine

Shefford

Stanbridge East

Stanbridge Station

Très-Saint-Rédempteur

Très-Saint-Sacrement

Upton

Verchères

Warden

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Montérégie
Histoire de la Montérégie
 Résultat